Il 12 giugno 2004 (con ballottaggio il 26 giugno) in Piemonte si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Torino

Alpignano 

Fonte: Ministero dell'Interno

Beinasco 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Chieri 

Fonte: Ministero dell'Interno

Collegno 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Nichelino 

Fonte: Ministero dell'Interno

Piossasco 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Rivoli 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Settimo Torinese 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Alessandria

Casale Monferrato 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Novi Ligure 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Tortona 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Biella

Biella 

Fonte: Ministero dell'Interno

Cossato 

Fonte: Ministero dell'Interno

Cuneo

Alba 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Bra 

Fonte: Ministero dell'Interno

Fossano 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Saluzzo 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Savigliano 

Fonti: Archivio Storico delle Elezioni. Ministero dell'Interno

Verbano-Cusio-Ossola

Verbania 

Fonte: Ministero dell'Interno

Vercelli

Vercelli 

Fonte: Ministero dell'Interno

Piemonte
2004